Carpena  è una frazione del comune di Riccò del Golfo di Spezia nella Bassa Val di Vara, in Liguria.

Storia 
Il borgo di Carpena viene citato a partire dal XII secolo , secolo in cui ricopre la funzione di consorzio che unisce le signorie feudali del luogo.

Nel 1165 Enrichetto, padrone di Carpena, si schiera con Pisa nella guerra a Genova ed è costretto a lasciare in fretta e furia il castello prima dell’arrivo di Simon Doria che, sbarcato nottetempo all’approdo di Vernazza con una folta schiera di armati, risale a Carpena percorrendo l’antico tracciato per Portovenere. La conseguenza è l’incendio del primitivo castrum che sarà successivamente ricostruito.

In occasione del contrasto tra Genova e l'imperatore Federico II nel 1241 Carpena si ribella a Genova e nel 1245 il castello diviene possesso di Oberto II Pallavicino, vicario dell'imperatore.

Nel 1221 il borgo di Carpena viene venduto dal suo signore Giovanni della Turca a Ottobono Fieschi, futuro papa.
Poco dopo il conte Nicolò Fieschi riunisce anche Carpena agli altri suoi possedimenti nel Levante ligure nell'intenzione di crearsi così una propria Signoria a cui stabilisce la capitale a La Spezia nel 1252. 

Genova non tollera l'instaurarsi della Signoria del Fieschi e nel 1273 invia Oberto Doria alla conquista della Spezia per porvi fine. 

Carpena coglie l'occasione, "tradisce" il conte Fieschi e assieme a Vezzano giura fedeltà alla Repubblica genovese (altri borghi come Polverara si oppongono invece al dominio genovese, ma vengono sottomessi).
Carpena viene quindi elevata al rango di Podesteria nello stesso 1273 conseguendo così potere di giurisdizione su tutti i borghi vicini e in particolare sul borgo della Spezia.

La Spezia andava però crescendo d'importanza, tanto che già nel 1343 viene elevata anch'essa a Podesteria dal doge Simon Boccanegra. 

Si crea una crescente competizione tra i due borghi: Carpena permane legata ad un'economia agricola mentre Spezia è legata sia a quella agricola che a quella marittima. Nel 1371 la Repubblica genovese arriva infine a scegliere Spezia come unica Podesteria per tutto i territorio. 

Le rivalità tra i due centri continuano e Carpena decide di ribellarsi cogliendo l'opportunità di unirsi a Firenze negli anni della sua lotta contro Genova. 
La  reazione di Genova è durissima:  nel 1411 il Capitano del Popolo Antonio Doria con sette galee e 1500 uomini sbarca a Vernazza,risale lamontagna, assedia il  borgo di Carpena, lo rade al suolo uccidendone gli abitanti. I pochi prigionieri vengono impiccati agli alberi delle galee rimaste all'ancora nel Golfo, mentre il suo castello viene distrutto dagli spezzini.

Monumenti e luoghi d'interesse 

 Chiesa parrocchiale di San Nicolò (XVIII secolo);
 Sito archeologico del castello di Carpena;

Note
Riccò del Golfo di Spezia